Красноярский сельсовет — сельское поселение в Советском районе Алтайского края.

Административный центр — село Красный Яр.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1142 человека, в том числе 540 мужчин и 602 женщины.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Красный Яр.

Примечания 

Муниципальные образования Советского района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края